Beniarbeig kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beniarbeig (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Beniarbeig (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar